Rio Pardo de Minas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Pardo de Minas (ort), Minas Gerais, 
 Rio Pardo de Minas (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar